Вознесение:
 Вознесение — в религии означает взятие человека на небо (рассматриваемое как обитель Бога (богов) и духов) при жизни в теле.
 Вознесение Господне — христианский праздник, отмечаемый в 40-й день по Пасхе.
 Вознесение Девы Марии, Вознесение Богоматери () — католический догмат о телесном вознесении Девы Марии после смерти на небо.
 Вознесение (Восхищение) Церкви — христианское эсхатологическое представление о предстоящем поднятии Церкви в небо на встречу Иисусу Христу в преддверии Страшного Суда.
 Вознесение, Вознесеньев день — день народного календаря, отмечаемый в 40-й день по Пасхе (Велик-дню).
 Вознесение — село, Любимский район, Ярославская область.
 Вознесение () — научно-фантастический телесериал 2014 года.
 Вознесение — третья серия пятого сезона телесериала «Звёздные врата: SG-1».
 Вознесение — региональный ландшафтный парк (с 1993) во Львове (Украина).

См. также 
 Вознесенье
 Остров Вознесения — вулканический остров в Атлантическом океане.